Universidad Nacional de San Martín puede referirse a:

la Universidad Nacional de San Martín, una universidad peruana; o
la Universidad Nacional de General San Martín, una universidad argentina.